D43 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Coventry (D43), un croiseur léger de classe C de la Royal Navy.

Médecine 
 Tumeur de l'encéphale et du système nerveux central à évolution imprévisible ou inconnue, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route 
  dans certains départements, en France

Signalisation
 Présignalisation de signalisation de position en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres